Giorgio De Trizio – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe de Trizio – chitarrista, compositore e attore italiano